11/12 kan syfta på:

 11 december
 12 november (amerikanskt datumformat)